Hyperion har flere betydninger:

 Hyperion (mytologi) er en titan i græsk mytologi.
 Hyperion (måne) er en af Saturns måner.
 Hyperion (software) finansstyrings- og business intelligence software fra Oracle.
 Hyperion (træ) er med sine 115 meter verdens højeste træ.
 Hyperion (forlag) er et amerikansk forlag.